Groen (kleur), een kleur
 Groen (partij), een Vlaamse politieke partij
 Groene politiek, een politieke stroming
 Groen, een benaming voor een verzameling planten
 Groene grondstof, een stof op basis van planten die als duurzame grondstof dienen voor de industrie
 Groen, een prille situatie waarin iets of iemand zich bevindt 
 Groen in de islam
 Groen (tijdschrift), een blad van de ChristenUnie

Personen:
 Bert Groen, Nederlands ambtenaar en politicus
 Derk Groen, Nederlands multi-instrumentalist, arrangeur en componist
 Dora van der Groen, Vlaams actrice
 Els de Groen, Nederlands schrijfster en politica
 Guillaume Groen van Prinsterer, Nederlands politicus
 Harry Groen, burgemeester van de Nederlandse gemeente Noordwijk
 Maurits Groen, Nederlands communicatieadviseur
 Tiemen Groen, Nederlands wielrenner